«Кошка на радиаторе» — фильм-спектакль режиссёра Сергея Евлахишвили по мотивам одноимённой комедии актрисы, драматурга и сценариста Анны Родионовой. 

Премьера спектакля состоялась 10 августа 1977 года на советском ТВ. Продолжительность: 49 минут. В ролях: Леонид Филатов и Татьяна Сидоренко. Автор сценария, — Анна Родионова. Оператор — Вадим Василевский. 

Фильм является первой частью трилогии, в которой рассказывается о взаимоотношениях семейной пары. Муж и жена постоянно ссорятся, выясняют отношения и, — в итоге, даже разводятся, продолжая жить в одной квартире. Но, проходит время, и после ряда смешных перипетий они понимают, что не могут друг без друга. Именно после этого телеспектакля к Леониду Филатову пришла всесоюзная известность. Вторая часть трилогии называлась «Часы с кукушкой» (1978 год), а третья, — «Осторожно, ремонт!» (1979 год), — по некоторым сведениям, она сейчас утеряна.

Музыка 
В фильме звучат песни в исполнении Иосифа Кобзона, Нины Бродской и ансамбля Госкино: 
 «Семейный быт».
 «Семейные войны».
 «Семейный футбол».
 «Семейная дуэль».
 «Да здравствует любовь!»

Композитор — Алексей Мажуков. Автор текстов песен — Леонид Филатов.

Актеры 
 Леонид Филатов — Кузнецов Валентин Николаевич.
 Татьяна Сидоренко — Кузнецова Елизавета Антоновна.
 Кошка по кличке «Флора».

Примечания

Ссылки 

 Кошка на радиаторе. Телеспектакль Сергея Евлахишвили по мотивам комедии Анны Родионовой (1977)

 Кошка на радиаторе на сайте IMDB
Кинокомедии 1977 года
Телекомедии СССР
Телефильмы СССР 1977 года
Фильмы Сергея Евлахишвили